В одиночному розряді тенісного турніру Toyota Classic 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 7-6, 0-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (фінал)
  Кріс Еверт (переможниця)
  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

 Бетті Стеве (півфінал)
 Керрі Рід (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (2-ге коло)
 Кеті Мей (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Toyota Classic